

Monuments 
Le Panthéon est le nom de plusieurs monuments dédiés à des divinités ou à des personnalités :
 Panthéon de Rome, temple de toutes les divinités de la religion officielle de la Rome antique transformé en église catholique au  ;
 Panthéon de Paris, ancienne église parisienne consacrée depuis la Révolution française « Aux grands hommes, la Patrie reconnaissante » ;
 Panteão Nacional, tombes et cénotaphes des plus illustres Portugais dans l'église Santa Engrácia de Lisbonne ;
 Panthéon des marins illustres (en espagnol : Panteón de Marinos Ilustres) situé à San Fernando, près de Cadix, en Espagne ;
 Panthéon national hongrois, à Budapest en Hongrie ;
 Panthéon de Mtatsminda,Tbilissi : tombes de Géorgiens remarquables autour d'une église et au pied d'une montagne ;
 Panthéon de Moscou, projet moscovite sur le modèle parisien annoncé en 1953 et abandonné ;
 Panthéon royal des Bragance ;
 , situé dans la basilique de San Isidoro à León dans la communauté de Castille-et-León en Espagne.

Ensemble de dieux 
Un panthéon est aussi un ensemble de dieux d'une mythologie :
 Panthéon berbère ;
 Panthéon mésopotamien ;
 Panthéon nordique, ensemble des dieux de la mythologie nordique ;
 Panthéon olympien, qui regroupe douze divinités de la Grèce antique ;
 Panthéon pyrénéen.

Ensemble de personnalités 

Au Canada, Panthéon est utilisé à la place de Temple de la renommée pour désigner des listes de personnalités éminentes :
 Panthéon canadien de l'art lyrique ;
 Panthéon de la musique canadienne ;
 Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens ;
 Panthéon des hommes d'affaires canadiens ;
 Panthéon des sports du Québec.

Titre 

 Panthéon, album du rappeur français Booba (2004) ;
 Panthéon, roman de l'écrivain et réalisateur français Yann Moix (2006).

Autres 
 Club du Panthéon, société politique française révolutionnaire composée, après la Terreur, d'anciens Jacobins inconditionnels ;
Pantheon, environnement de bureau libre et fork de Gnome installé par défaut sur le système d'exploitation libre elementary OS ;
 Le Panthéon des ouvriers, journal paru au  ;
 Pantheon, personnage du jeu vidéo League of Legends.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de titre
Homonymie de monument